Slovo kadence může být .

 kadence – rychlost palby střelné zbraně
 kadence (hudba) – závěr hudební skladby
 kadence (chůze) – počet kroků za minutu
 kadence (tanec) – závěrečná figura ve společenském tanci
 kadence (jezdectví) – počet kroků koně nebo cvalových kroků za časovou jednotku
 kadence (lingvistika) – melodický pohyb hlasu na konci nějakého mluveného textu
 kadence (cyklistika) – frekvence (rychlost) šlapání vyjádřená počtem otáček za minutu